Boleslav II. Těšínský (1425 – 4. října 1452) byl těšínský a bytomský kníže z dynastie slezských Piastovců.

Byl synem těšínského knížete Boleslava I. a Eufémie Mazovské. O vládu nad knížectvím se dělil se svými bratry. Sídlil, a celý svůj krátký život prožil na zámku ve Fryštátě. Byl prvním těšínským knížetem, který vyčlenil fryštátskou část. Vládl nad ní v letech 1447 - 1452.

Oženil se s Annou, dcerou ruského velmože Ivana Bělského a neteří polské královny Sofie. Manželství mělo posílit vliv polských Jagellonců ve Slezsku. Další těšínští Piastovci vzešli z jeho beder, neboť jeho bratr Přemyslav II., který vládl nad těšínskou částí, měl dceru dědičku, která se však vzdala dědičných práv. Po jeho smrti manželka Anna se synem Kazimírem II. zůstali na knížecím hradě ve Fryštátě, odkud syn Kazimír II. až do roku 1477 vládl stále rozdělenému knížectví.

Byl spojencem pánů z Poděbrad, což bylo stvrzeno sňatkem jeho syna Kazimíra s Johanou z Poděbrad a dcery Žofie Těšínské († 1479) s Viktorínem z Poděbrad, synem krále Jiřího z Poděbrad.

Vývod z předků

Literatura 
 LINDNER Roman. Dějiny slezského knížecího hradu a zámku Fryštát , vydané v elektronické podobě, 2019

Externí odkazy 
 

Těšínská knížata
Slezští Piastovci
Úmrtí v roce 1452
Muži
Pohřbení v kostele sv. Máří Magdalény v Těšíně